Płońsk (district), district in het Woiwodschap Mazovië
 Płońsk (gemeente), gemeente in dit district
 Płońsk (plaats), hoofdplaats in deze gemeente